Visla má více významů:

 Visla – nejdůležitější a nejdelší řeka v Polsku
 Visla (město) – město v jižním Polsku
 Operace Visla – vojenská operace a repatriace obyvatel v J a JV Polsku v r. 1947

Externí odkazy